Montpedrós (Conca de Dalt), muntanya de Conca de Dalt
 Montpedrós (Masarac), serra de l'Alt Empordà
 Montpedrós (Mediona), muntanya de Mediona
 Montpedrós (Santa Coloma de Cervelló), muntanya del Baix Llobregat